Moulton se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Dudley Moulton
 Gary Evan Moulton